Cassini, olasz családnév

Tudományos fogalmak
 Cassini-görbe
 Cassini–Huygens, Szaturnusz-szonda
 24101 Cassini aszteroida
 24102 Jacquescassini aszteroida

Egyebek
A cassini kifejezés több állatfaj tudományos elnevezésében szerepel faji utótagként; pl. Magicicada cassini, Veniliornis cassini, Muscicapa cassini, Leptotila cassini (szürkemellű pufókgerle), Psarocolius cassini (bordóhátú zacskósmadár) stb.